Les Archives secrètes du Vatican sont l’ancien nom des archives centrales du Saint-Siège ;

 Archives secrètes est un album de bande dessinée.